Kamelle steht 

im Rheinland für:
 Süßware
 Bonbons aus Karamell

Niederdeutsch:
 in der Fügung olle Kamelle aus dem Niederdeutschen im Sinne von alte Kamillen für Kamillen, siehe Echte Kamille

Siehe auch: